Hristić est un patronyme qui peut désigner :
Filip Hristić (1819-1905), une personnalité politique serbe qui fut Représentant du prince (chef du gouvernement) de la Principauté de Serbie ;
Nikola Hristić (1818-1911), une personnalité politique serbe qui fut plusieurs fois chef du gouvernement de la Principauté de Serbie et du Royaume de Serbie ;
Kosta Hristić (1852-1927), un juriste et un diplomate serbe qui fut également ministre de la Justice du Royaume de Serbie, fils de Nikola Hristić ;
Stevan Hristić (1885-1958), un musicien serbe, fils de Kosta Hristić ;
Jovan Hristić (1933-2002), poète et dramaturge serbe, petit-fils de Filip Hristić.